„Дуел“ е български игрален филм от 1996 година на режисьорите Магърдич Халваджиян и Стефан Командарев.

Актьорски състав 
Не е налична информация за актьорския състав.

Външни препратки 

 

Български филми
Български филми от 1996 година
Филми на Магърдич Халваджиян
Филми на Стефан Командарев